Cubonia är ett släkte av svampar. Cubonia ingår i familjen Ascobolaceae, ordningen skålsvampar, klassen Pezizomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Skålsvampar
Cubonia